Il singolare del torneo di tennis Viña del Mar Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Pedro Rebolledo che ha battuto in finale Raúl Ramírez 6-4, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez (finale)
 Pedro Rebolledo (campione)
 Manuel Orantes (secondo turno)
 Jose Luis Damiani (primo turno)

 Ricardo Cano (secondo turno)
 Ricardo Ycaza (primo turno, ritiro)
 Pablo Arraya (quarti di finale)
 Ángel Giménez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Viña del Mar Open 1982